Хамфри Эдвард Грегори Аткинс, барон Колнбрук (, , Чалфонт-Сент-Питер, графство Бакингемшир, Великобритания — , Уолтем Сент-Лоуренс, графство Беркшир, Великобритания) — британский государственный деятель, министр по делам Северной Ирландии Великобритании (1979—1981).

Биография 
Окончив Веллингтонский колледж в Беркшире, в 1940 г. поступил Королевский военно-морской флот, где прослужил до 1948 г. Работал на линолеумном заводе, а затем стал директором агентства финансовых услуг.

С 1955 по 1970 г. представлял в Палате общин Консервативную партию от избирательного округа Мертон и Морден, а с 1970 по 1987 г. — от округа Спелторн.

 1967—1970 гг. — парламентский организатор консерваторов в Палате общин,
 1970—1973 гг. — казначей королевского двора,
 1973—1974 гг. — парламентский секретарь Казначейства,
 1973—1979 гг. — главный парламентский организатор консерваторов в Палате общин,
 1979—1981 гг. — министр по делам Северной Ирландии. На период его пребывания в должности пришлась Ирландская голодовка 1981 года, смерть активиста Бобби Сэндс он прокомментировал следующим образом: «Если г-н Сэндс придерживается своего плана самоубийства, это его выбор»,
 1981—1982 гг. — лорд-хшраитель Малой печати. На этом посту он также был представителем правительственной фракции в Палате общин по иностранным делам и делам Содружества Наций. После аргентинского вторжения на Фолклендские острова (1982) вместе с лордом Карингтоном взял на себя ответственность за ошибки во внешней политике, что означало конец его правительственной карьеры.

В 1983 г. считался фаворитом премьер-министра Тэтчер в качестве преемника Джорджа Томаса в качестве спикера Палаты общин. Однако выбор премьера остановился на кандидатуре Бернарда Уэтерилла. Аткинс же был возведён в рыцарское достоинство и награжден командорской степенью ордена Святых Михаила и Георгия.

После ухода из Палаты общин в октябре 1987 г. королевой Елизаветой II ему был пожалован титул барона Колнбрука и пожизненное пэрство с членством в Палате лордов.

Примечания

Источники 
 http://www.nndb.com/people/965/000164473/
 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-humphrey-atkins/index.html
 https://www.independent.co.uk/news/people/obituaries-lord-colnbrook-1357357.html

Члены Консервативной партии Великобритании
Лорды-хранители Малой печати
Пожизненные пэры
Министры по делам Северной Ирландии
Члены парламента Соединённого Королевства (1955—1959)
Члены парламента Соединённого Королевства (1959—1964)
Члены парламента Соединённого Королевства (1964—1966)
Члены парламента Соединённого Королевства (1966—1970)
Члены парламента Соединённого Королевства (1970—1974)
Члены парламента Соединённого королевства (1974)
Члены парламента Соединённого Королевства (1974—1979)
Члены парламента Соединённого Королевства (1979—1983)
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены Тайного совета Великобритании